Shuko puede referirse a:

 Shuko Aoyama, tenista profesional japonesa
 Fujisawa Shuko, jugador de go profesional japonés
 Tekagi-shuko, armas de las artes marciales de Japón